Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Henman e Mark Petchey che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Diego Nargiso 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Lionnel Barthez /  Stéphane Simian (primo turno)
 Kirk Haygarth /  Chris Wilkinson (quarti di finale)

 Mahesh Bhupathi /  Peter Tramacchi (primo turno)
 James Greenhalgh /  Andrew Richardson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1995